Влади́мир Ива́нович Сердюко́в () — советский и российский  — график, гравёр, мастер черно-белой и цветной ксилографии и книжной графики, живописец, иллюстратор и реставратор ксилографии. Занимался книжной иллюстрацией и эстампом. Специализировался на ксилографии (гравюрe на дереве) Х2. Основная тема в творчестве — «Ленинградские пейзажи». Известен как мастер книжной иллюстрации и ксилографии, реставратор досок известных художников-ксилографов.

Биография 
Родился 28 февраля 1924 года в городе Алма-Ата Туркестанской АССР.

21 июня 1941 окончил среднюю школу, а 22 июня началась Великая Отечественная война. В армию призван в 1942 году Тахта-Базарским РВК, Туркменской ССР (Марыйская область, Тахта-Базарский район).

Дивизия была спешно переброшена на Западный фронт. Участвовал в войне в должности связиста в составе:
 46 гвардейский стрелковый полк
 16 гвардейская стрелковая дивизия
 11-я гвардейская армия в составе РККА и СА Вооружённых Сил СССР.

Согласно Приказу по 46 гвардейскому стрелковому полку 16 гвардейской стрелковой Карачеевской ордена Ленина Краснознаменной дивизии за номером 013/м от 27 мая 1944 г. за проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество, за героизм был удостоен Медалью «За отвагу». Даты подвига 5 сентября 1942, 15 апреля 1943 Владимира Ивановича за то, что в бою в районе города Ржева 5 сентября 1942 года получил тяжелое ранение. Вторично был ранен на Смоленском направлении 15 апреля 1943 года. Прошел путь от Курска до Берлина. Брал Варшаву, Прагу и Берлин.

Награжден орденом Красной Звезды, «орденом Великой отечественной войны 2-й степени»,медалями «За взятие Берлина», «Освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и многими другими.

Рисовал на фронте, после войны в 1945 году поступает в Алма-Атинское художественное училище на факультет «художественная графика», который оканчивает в 1949 году.

В 1949 переезжает в Ленинград и поступает Академию художеств на графический факультет.

В Академии познакомился в Ниной Николаевной Новосельской. В 1952 году у них родился сын Николай. Оба художника учились на графическом факультете у профессора Таранова Михаила Афанасьевича. Преподавателем ксилографии был В. Г. Антонов, проходивший курс ксилографии у Матэ Василия Васильевича. Ксилография стала основной техникой, в которой работал В. И. Сердюков.

В рамках дипломной работы на графическом факультете Академии Художеств выполнил девять иллюстрации в технике ксилография к поэме «Анхилита» советского поэта Гоппе Германа Борисовича.

Обучался на одном факультете с Васильевым Николаем Ивановичем, с которым в 1967 году совместно проиллюстрировал роман «Лицом к лицу» писателя Лебеденко Александра Гервасьевича.

Творчество 
Начинал работу Владимир Иванович в качестве иллюстратора газетных и журнальных статей в Ленинграде и Москве. Обычно в газетах работа была срочная, сегодня давали материал, а завтра нужно было нести в редакцию готовую работу. Книг дома было очень много, ведь понадобится могло все, что угодно. Помогали художнику зарисовки с натуры (натурные зарисовки). Рисовал он много и в любых условиях. Глаз был очень точным. Всю жизнь зарисовки с натуры были основой его произведений. Наиболее значительными работами были гравюры на дереве к книге «Литературные памятные места Ленинграда», выполненные по эскизам супруги Нины Николаевны Новосельской в середине 1970-х годов.

Иллюстрации к книге Германа Борисовича Гоппе «Анхилита» (Издательство Детская литература. Ленинград), выпущенной в 1969 (Стихотворная поэма о судьбе испанской девушки, обретшей вторую родину в СССР) (9 ксилографий),
гравюра к стихам Владислава Андреевича Шошина.

Художник создал множество талантливых книжных, журнальных иллюстрации, обложек книг и журналов. Целый ряд иллюстраций художника связан с темой войны.

Оформил множество книг, сотрудничал со многими ленинградскими отделениями советских издательств и журналов: «Детская_литература», «Советский писатель», «Художественная литература», «Художник РСФСР», журнал «Нева». Книги известных Советских писателей оформленные и проиллюстрированные Сердюковым Владимиром Ивановичем издавались более чем 100000 тиражами.

Владимир Сердюков по преимуществу ксилограф, представитель многотрудной и благодарной графической специальности. художника архитектурные темы приобретают все более эмоциональный характер, раскрываясь в живом соприкосновении с природой, обогащаясь жанровыми мотивами. А в ряде ксилографий В. Сердюков создает обобщающий, собирательный образ города во всем многообразии связей его прошлого и настоящего.

Сложный контрастный и вместе с тем глубоко печальный графический образ Ленинграда слагается из множества индивидуальных работ, воплощающих личное, авторское видение его самыми разными художниками. Этот коллективный портрет *** груз общественных представлений. Однако общие направление его развития очевидно — движение в сторону глубоко личной интерпретации привычного, хорошо и давно знакомого. Этому подчинены и выразительные средства гравёра: отталкиваясь от ровной, условно декоративной штриховки, он стремится пластически…
Владимир Иванович создал свою лирическую манеру гравюры. Он рисовал штихелем, только намечая в эскизе контуры и массы. Им созданы десятки черно-белых и цветных гравюр на дереве с городскими пейзажами Ленинграда.

Выдающиеся гравюры: «Дворцовая площадь», «Старо-Калининский мост», «Летний Сад» представлены в альбоме цветных ксилографий «Ленинград» (Ленинград. 20 гравюр на дереве В. И. и Н. В. Сердюковых), созданный вместе с Николаем Владимировичем Сердюковым, сыном художника и выпущенным в 1984 году издательством «Художник РСФСР».Замечательная гравюры «Благовещенская церковь», «Банковский мостик», «Над Невой», «Нева» и многие другие изданы, многократно переизданы, и не стареют до сих пор.

Педагогическая деятельность 
Владимир Иванович Сердюков был не только большим мастером рисунка, ксилографии, цветной ксилографии, наброска, любимый студентами педагогом (он вел рисунок в качестве доцента в ЛИСИ, а затем в ЛВХПУ им. Мухиной), но и очень мягким интеллигентным человеком.
 Доцент, преподаватель рисунка в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ). (С 1992 переименован в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).
 Доцент, преподаватель рисунка Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной (ЛВХПУ им. Мухиной). (С 1994 переименован в Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

Семья 
 Дедушка = Сердюков Максим Акимович
 Бабушка = Сердюкова Анна
 Отец — Сердюков Иван Максимович
 Мать — Зубова Юлиания Яковлевна
 Супруга — Новосельская Нина Николаевна — (3 июня 1926 — 11.06.1987) советский и российский -график, иллюстратор, мастер черно-белой и цветной линогравюры Х3. Член Союза художников СССР. Представитель Петербургской-ленинградской школы графики. Известна как мастер большеформатной линогравюры и книжной иллюстрации.
 Сын — Сердюков Николай Владимирович — советский и российский художник-график, мастер ксилографии и литографии, промышленный-дизайнер, педагог изобразительного искусства. Основатель и руководитель уникальных музеев печатной графики в которых каждый посетитель своими руками может напечатать гравюру на старинных станках, создать в мастер-классе монотипию, нарисовать литографию на настоящем литографском камне столетней давности. «Музей-мастерская старинных видов графики Печатня» в Невской куртине Петропавловской крепости, Санкт-Петербург (работавший 15 лет с 1997 по апрель 2012 г, закрытый дирекцией Петропавловской крепости) и «Музей-Печатня „Страницы истории печатного дела“»(действующий) в Историко-культурном комплексе Вятское имени Е. А. Анкудиновой, в Ярославской области.
 Внук — Cеpдюкoв Владимиp Hикoлaeвич.
 Внучка — Сердюкова Наталия Николаевна- художник-график, мастер черно-белой и цветной линогравюры и офорта, педагог печатной графики в Мастерской и школе печатной графики" в Санкт-Петербурге. Продолжает и развивает традиции печатной графики.

Образование 
 Алма-Атинское художественное училище (1945—1949)
 Российская Академии художеств графический факультет, мастерская процессора (1949—1954) Получил Диплом с отличием. Дипломная работа — оформление и иллюстрации к поэме Гоппе Герман Борисович «Анхилита» . Книга издана в 1968 ленинградским отделением «ДЕТГИЗ» — Издательство детской литературы.

Высказывания и цитаты 
Владимир Иванович был остёр на оригинальные изречения и формулировки.

Серии художественных работ 
 Альбом «Ленинград. 20 гравюр на дереве В. И. и Н. В. Сердюковых» созданный совместно с сыном Сердюковым Николаем Владимировичем — Печатная книга. Формат издания 70x90/4. Издательство Художник РСФСР. Год выпуска 1984. В серии гравюр изображены городские пейзажи Ленинграда 1980-х годов. Гравюры напечатаны вручную в несколько цветов типографской краской на белой бумаге. Альбом «Ленинград» состоит из двадцати цветных ксилографий, список работ:

 «Штаб Октября. Смольный»
 «Аврора»
 «Триумфальная Арка главного штаба»
 «Октябрь. Дворцовая площадь»
 «Площадь Ленина»
 «Музей революции»
 «Медный всадник. Невское утро»
 «Петропавловская крепость. Морозное утро»
 «Ледоход на Неве. Стрелка Васильевского острова»
 «Зимний Летний сад (Летний дворец Петра I)»
 «Летний Сад»
 «Крюков канал»
 «Старо-Калининский мост»
 «Пискаревское мемориальное кладбище»
 «Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы»
 «Площадь Стачек»
 «Город-порт. Памятник Крузенштерну»
 «Морской вокзал»
 "У кинотеатра «Прометей»
 „Праздничный Невский“

Художественные работы

Ксилографии

Чёрно-белые ксилографии 
 Чёрно-белая ксилография „На Заячьем острове“». (1967 г.) 11х18 см
 Чёрно-белая ксилография «Вечер». (19** г.) **х** см
 Чёрно-белая ксилография «Банковский мостик». (19** г.) **х** см
 Чёрно-белая ксилография «Ростральная колонна». (19** г.) **х** см
 Чёрно-белая ксилография «У ростральной колонны». (1969 г.) 5,5 х 8 см
 Чёрно-белая ксилография «Ленинградский мотив». (1968 г.) 13,5 х 9,5 см
 Чёрно-белая ксилография «Блокадной зимой». (1968 г.) 14 х 9,5 см
 Чёрно-белая ксилография «Фонтанка у Аничкова моста». (1968 г.) 11 х 16 см
 Чёрно-белая ксилография «У Авроры». (1977 г.) 16 х 20 см
 Чёрно-белая ксилография "Музей Революции « (бывш. особняк Матильды Кшесинской». (1969 г.) 6 х 4 см
 Чёрно-белая ксилография «Арка Главного штаба». (1960 г.) 6 х 4 см
 Чёрно-белая ксилография «Крюков канал». (1970 г.) 22 х 28 см
 Чёрно-белая ксилография «На Неве». (1966 г.) 6 х 19 см
 Чёрно-белая ксилография «Смольный». (1969 г.) 6 х 4 см
 Чёрно-белая ксилография «На Неве». (1966 г.) 6 х 19 см
 Чёрно-белая ксилография «Сочи. Мост». (1967 г.) 30 х 25 см
 Чёрно-белая ксилография «Сочи. Площадь». (1968 г.) 25 х 30 см
 Чёрно-белая ксилография «Нева». (1967 г.) 30 х 25 см
 Чёрно-белая ксилография «Набережная». (1968 г.) 30 х 25 см
 Чёрно-белая ксилография «Сочи. Автовокзал». (1969 г.) 20 х 25 см
 Чёрно-белая ксилография «Аничков мост». (1968 г.)

Цветные ксилографии 
 Цветная ксилография «Покорение Енисея». (1967 г.) Размер листа — ** х ** см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Таврический дворец». (1977 г.) Размер листа — ** х ** см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Благовещенская церковь». (1979 г.) Размер листа — ** х ** см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Голубые Ивы». (1979 г.) Размер листа — ** х ** см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Лодочная прогулка». (1975 г.)
 Цветная ксилография «Летний вечер». (1975 г.) Размер листа — 23,5 х 30 см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Над Невой». (1973 г.) Размер листа — 23,5 х 30 см. 35х45 см
 Цветная ксилография «Мосты». (1976 г.) 12×17 см
 Цветная ксилография «Летний сад». (1981 г.) 21х19 см
 Цветная ксилография «Октябрь. Дворцовая площадь». (1984 г.) 17×30 см
 Цветная ксилография «Арка Главного штаба, ксилография». (19** г.) **х** см
 Цветная ксилография «Петропавловский собор». (1976 г.) **х** см
 Цветная ксилография «Триумфальная арка главного штаба». (19** г.) 24,5 × 27 см
 Цветная ксилография «Нева. Петропавловская крепость». (19** г.) 13,5×17.5 см
 Цветная ксилография «Александро-Невская Лавра». (19** г.) 17,5×12.5 см
 Цветная ксилография «Дворцовая площадь» 2. (19** г.) 17×14.5 см
 Цветная ксилография «Львиный мост». (19** г.) 19,5 × 18.5 см

 Цветная ксилография «Над крюковым каналом». (1979 г.)

Иллюстрации 
 Иллюстрации к поэме «Анхилита» Ленинград. Детгиз. (1968) Автор: Гоппе Герман Борисович.
 Иллюстрации к книге «Литературные и памятные места Ленинграда», — книга биографических очерков о выдающихся русских писателях, прозаиках, поэтах и философах, живших в Ленинграде и прославивших его в своих произведениях, — Радищеве, Рылееве, Пушкине, Лермонтове, Добролюбове, Белинском, Чернышевском, Некрасове, Салтыкове-Щедрине и других, о классиках советской литературы.
 Иллюстрации для поэтических сборников В. Шошина
 «Судьба и счастье». Автор: Шошин В. А. — Ленинград: лирическая трилогия/ Грав. А. А. Ушина, Н. В. Сердюкова. -Ленинград: Лениздат, 1987.-238с.: ил.
 Иллюстрации к роману «Лицом к лицу» Ленинград. Советский писатель. (1967) Автор: Лебеденко Александр Гервасьевич. Иллюстрации к роману также выполнил художник Н. И. Васильев
 Иллюстрации к роману «Солдаты идут домой» Ленинград. Советский писатель. (1957) Автор: Леберехт Ганс Фридрихович.
 Иллюстрации к повести «Спутники» Ленинград. Советский писатель. (1955) Автор: Панова Вера Федоровна.
 Иллюстрации, ксилографии к «Цветам-цвести! Избранные стихотворения и поэмы» Л .: Лениздат, (1958). 1 л. фронт., 480 с. 17×13,5 см. Автор: Дудин Михаил Александрович.
 Иллюстрации к повести «Помощники» Ленинград. Детгиз. (1959) Автор: Люфанов Евгений Дмитриевич.
 Иллюстрации к повести «Отава» Ленинград. Детгиз. (1959) Автор: Верейская Елена Николаевна.
 Иллюстрации к повести «Марцишор» Ленинград. Детгиз. (1958) Автор: Грязнов Борис Зотич.
 Иллюстрации к повести «Далекая юность» Ленинград. Детгиз. (1959) Автор: Куракин Петр Григорьевич.
 Иллюстрации к книге «Две повести» Ленинград. Детгиз. (1963) Автор: Жестев Михаил.
 Иллюстрации к книге «Испытание» Ленинград. Детгиз. (1963)
 Иллюстрации к повести «Начало жизни». Ленинград: Детская литература, 1971.-304с.(1971) Автор: Серебровская Елена Павловна.
 Иллюстрации к повести «Враг рядом» для среднего и старшего возраста. (1974) Автор: Семин Леонид Павлович.
 Иллюстрации к повести «Отава». худож. В. И. Сердюков. — Санкт-Петербург; Москва: Речь, (2016).-192c.: ил.-(Ребята с нашего двора). Автор: Верейская Елена Николаевна.

Реставрационные работы 
Сердюков обладал редчайшим даром реставратора ксилографий — деревянных печатных форм. Дерево, хоть и твердых пород, а гравюры резались на самшите, пальме, груши, яблони, крайне недолговечны. На него пагубно влияют перепады температур. От них дерево трескается. Доски — печатные формы приходится переклеивать, подшлифовывать, а затем заново прорезать не просто, а в манере автора произведения.
Благодаря реставрационным работам выполненным Сердюковым Владимиром Ивановичем, удалось сохранить многие доски (печатные формы) выдающихся художников и мастеров русской ксилографии А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, Н. И. Пискарева, М. И. Пикова, М. В. Куприянова.

Благодаря титаническому труду Владимира Ивановича по восстановлению печатных форм в 70-х — 90-х годах XX века напечатаны ксилографии:
 А. П. Остроумовой-Лебедевой,
 В. А. Фаворского,
 А. И. Кравченко,
 Н. И. Пискарева,
 М. И. Пикова,
 М. В. Куприянова,
 Г. Д. Епифанова,
 Г. А. Ечистова,
 Бакшестова,
 М. С. Чураковой.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За Освобождение Варшавы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За отвагу»
 1984 г. Серебряная медаль Всесоюзной книжной выставки за Альбом цветных ксилографий «Ленинград», созданный вместе с сыном Н. В. Сердюковым и выпущенный издательством Изокомбинат «Художник России».

Ссылки 
 Мосты. Гравюра ксилография цветная.1976 г. 35х45 см. ЭРГ-34187. Государственный Эрмитаж
 Над Невой. Гравюра ксилография цветная 1973 г. ЭРГ-34161. Государственный Эрмитаж
 Российский государственный архив литературы и искусства, 19 листов (ф. 2940 оп. 7 ед. хр. 1568) ф. 2940 оп. 7 ед. хр. 1568 Сердюков Владимир Иванович, 1924 г. р., художник-график
 Магаданский областной краеведческий музей. Сердюков В. И. «Покорение Енисея». 1967 г. СССР. Бумага, ксилография. 210х262
 Тольяттинский художественный музей. Виртуальная выставка «Образ неба в искусстве»
 Ленинград: 20 гравюр на дереве В. И. и Н. В. Сердюковых Вступительная статья Игоря_Гавриловича Мямлина. — Ленинград: Художник РСФСР, 1984. — 6 с. ил.; 20 л. ил. в папке; 36 х 42 см.
 Верейская, Елена Николаевна — Отава : Повесть : Для младш. и сред. возраста. Ил.: В. Сердюков 
 Куракин, Петр Григорьевич — Далекая юность: Повесть : Для сред. и старш. возраста. Ил.: В. Сердюков 
 Грязнов, Борис Зотич — Марцишор : Повесть : Для старш. возраста. Ил.: В. Сердюков
 Люфанов, Евгений Дмитриевич — Помощники : Повесть: Для младш. возраста
 Панова, Вера Федоровна — Спутники : Повесть. Ил.: В. Сердюков
  Жестев, М. Две повести. Л. : Детгиз, [Ленингр. отд-ние, 1960. Илл.: В. Сердюков]
 Гоппе Г. Б. Анхилита: поэма/ Г. Б. Гоппе; ил. В.Сердюков.-Ленинград: Дет.лит., 1968.-64с.: . Илл.: В. Сердюков
 Куракин П. Г. Далекая юность: Повесть/ П. Г. Куракин; Рис. В.Сердюкова.-Ленинград: Дет.лит., 1969.-208с., 1л. ил.
 Е. П. Начало жизни: Повесть/ Е. П. Серебровская; Худож. В.Сердюков.-Ленинград: Дет.лит., 1971.-304с.: ил.
 Сёмин Л. П. Враг рядом: Повесть: [Для сред. и ст. возраста/ Л. П. Сёмин; [Ил.: Н.Новосельская и В.Сердюков].- [Изд. 2-е].-Ленинград: Дет.лит., [Ленингр. отд-ние], 1974.-143с.: ил.]
 Тюменская областная детская научная библиотека им. К. Я. Лагунова «Революция: событие, эпоха, феномен» Виртуальная выставка Виртуальная выставка для детей среднего и старшего школьного возраста
 [ Роман. Перевод с английского А. Панасьева. Худ. Сердюков В. Сер: 700 (Фита). Выпуск 31. Киев: Ника-Центр, 1999 г. 382 с. Суперобложка Твердый … Карпелан Б. В темных комнатах и в светлых. Сборник. Пер. со шведского М. Радуга, 1983 г. 369 с. Палiтурка / переплет: Твердый, Обычный формат.]
 Работы художника В. Сердюкова. Обложки изданий
 Невская першпектива К 300-летию главного проспекта Санкт-Петербурга, Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге
 Рассвет. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1980. — Цв. ксилогр.; 13,3 х 20,2 (изобр.) ; 23,8 х 35,8 см (лист)
 Аврора. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1978. — Цв. грав. на дереве; 15,5 х 19,7 (изобр.) ; 24 х 30 см (лист)
 Ленинград. Зимний вечер. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : КГИ ЛОХФ РСФСР, 1985. — Цв. ксилогр.; 13,6 х 17,7 (изобр.) ; 26 х 29,8 см (лист)
 Сердюков, Николай Владимирович — Праздничный вечер Изоматериал : Биржевая площадь : Ленинград : эстамп / худож. Сердюков Н. В. Ленинград : КГИ ЛОХФ РСФСР, 1987 Цв. ксилогр.; 13,7 х 21,1 (изобр.) ; 27,8 х 33,7 см (лист)
 После дождя. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1980. — Цв. ксилогр.; 15,8 х 17,3 (изобр.) ; 23,9 х 36 см (лист)
 Дворцовая площадь. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1982. — Цв. ксилогр.; 13 х 21,8 (изобр.) ; 29,9 х 31 см (лист)
 Арка Главного штаба. Изоматериал : Ленинград : эстамп / худож. В. Сердюков. — Ленинград : КГИ ЛОХФ РСФСР, 1978. — Цв. ксилогр.; 16,7 х 13,1 (изобр.) ; 29,9 х 23,9 см (лист).
 Канал Грибоедова. Изоматериал : Ленинград : эстамп / / худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1980. — Цв. ксилогр.; 11,7 х 15,7 (изобр.) ; 24 х 35,9 см (лист).
 У Финляндского вокзала. Изоматериал : Ленинград : эстамп / Худож. В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1983. — Ксилогр. цв.; 17 х 30,5 (изобр.) ; 34,9 х 42,9 см (лист). 
 Новая Голландия. Изоматериал : Ленинград : эстамп / Художник В. Сердюков. — Ленинград : Изокомб. «Художник РСФСР», 1980. — Цв. ксилогр.; 13,5 х 14,1 (изобр.) ; 24 х 36 (лист) см
 Иван-городская крепость. Изоматериал : Ленинград : эстамп / Худож. Сердюков В. И. — Ленинград : КГИ ЛОХФ РСФСР, 1974. — Цв ксилогр.; 10,5 х 14 (изобр.) ; 21,8 х 24,2 см (лист)
 Аврора. Изоматериал : Ленинград : эстамп / Худож. Сердюков В. И. — Ленинград : КГИ ЛОХФ РСФСР, 1977. — Цв. ксилогр.; 15,5 х 19,9 (изобр.) ; 27,9 х 30 см (лист).
 Сочи. Кинотеатр эстамп / Худож. Сердюков В. И. — Ленинград : Художественный фонд РСФСР, Ленингр. отд-ние, Комбинат граф. искусства 17 июля 1968
 Художник Сердюков Владимир Иванович
 Медаль «За отвагу» №: 13/н от: 27.05.1944

Выставки 
 Две выставки в Петербурге посвятили произведениям художников периода блокады Ленинграда. Валентина Петрова, Александр Харшак, Владимир Сердюков, Нина Новосельская. 17 января 2018 г.
 Санкт-Петербургский Союз художников представляет традиционную выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» 15 января 2018 г.
 Выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» Даты выставки: 17 января — 28 января 2017 г.
 В Выставочном центре петербургского Союза художников открылась выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» c 20 января 2016 г.
 Мы из блокады. Государственный музей истории Санкт-Петербурга c 20 января по 4 марта 2005 г.
 Художественная выставка Петербургский стиль. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике представлено 33 работы художника разных лет

Художественные работы в коллекциях музеев 
 Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств. г. Ижевск.
 Белгородский государственный художественный музей. г. Белгород.
 Музей-печатня «Страницы истории печатного дела» в Историко-культурном комплексе «Вятское» имени Е. А. Анкудиновой. Село Вятское.

Примечания 

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-педагоги